Kertész János (?) romániai magyar bibliográfus
Kertész János (1950) fizikus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Kertész János (1968) NB I-es labdarúgó
Kertész János sportújságíró, sportvezető